Шомокша:
 Шомокша (посёлок) — посёлок в Чекуевском сельском поселении Онежского района Архангельской области
 Шомокша (река) — река в Онежском районе Архангельской области, приток Онеги